Mih – strumento musicale

Codici 
 MIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitchell Plateau (Australia)